Fleur steht für

 Fleur, weiblicher Vorname
 Fleur-de-Liz, heraldische Lilie, siehe Lilie (Heraldik)
 Fleur de Bière, elsässische Spirituose
 Fleur du Maquis, korsischer Käse
 Fleur de Sel, ein Meersalz
 Les Fleurs du Mal, ein Gedichtband Baudelaires
 La fleur (Verlag), Krefelder Verlag

Fleur ist der Familienname folgender Personen:

 Bo La Fleur (* 1943), schwedischer Fußballspieler
 Jethro Saint-Fleur (* 1995), Leichtathlet aus Aruba
 Lesly St. Fleur (* 1989), bahamaischer Fußballspieler
 Olaf de Fleur (* 1975), isländischer Filmproduzent und Regisseur

Siehe auch:

 Flor (Begriffsklärung)
 Fleuren